Мікрометр — прилад для вимірювання розмірів.
 Міська корпоративна мережа